The Ruling Passion – film del 1911 diretto da D.W. Griffith
 The Ruling Passion – film del 1912
 The Ruling Passion – film del 1916 diretto da James C. McKay
 Capricci di miliardario (The Ruling Passion) – film del 1922 diretto da F. Harmon Weight